Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du 5 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Bunge, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Floride
Tennis aux États-Unis en 1981
Compétition de tennis à Tampa
Tennis en octobre 1981